

Стари век 
 Јерменско краљевство или Араратско царство — држава која је постојала као независно царство од VI и IV века п. н. е.;
 Јерменско краљевство или Велика Јерменија — држава која је постојала као независно краљевство од године 190. п. н. е. до 387. н. е.;
 Мала Јерменија — територија која је постојала као вазално током старог века;

Средњи век 
 Јерменско краљевство или Јерменско царство — држава која је постојала као независно краљевство од 885. до 1045. године;
 Захаранска Јерменија или Захаранска јерменска држава — држава која је постојала као независна кнежевина од 1196. до 1261. године;
 Киликија или Јерменско краљевство Киликија или само Јерменско краљевство — држава која је постојала као независно краљевство од 1198. до 1375. године;